Il doppio del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Devin Britton e Austin Krajicek erano i detentori del titolo ma Britton quest'anno non ha partecipato.

Krajicek ha fatto coppia con Tennys Sandgren, ma ha perso in finale contro Edward Corrie e Daniel Smethurst 7–6(7–5), 0–6, [10–7].

Teste di serie

  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (semifinali)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (finale)

  Rik De Voest /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2013
ATP Challenger Tour 2013